YMC steht für:
 Flughafen Kangiqsujuaq (IATA-Code), Flughafen von Kangiqsujuaq, Region Nunavik, Nord-du-Québec, Kanada
 Yiannoulas Motor Company, griechischer Hersteller von Kraftfahrzeugen
 YMC Assembly, eine Tochtergesellschaft der Yontrakit Corporation

ymc steht für:
 Süd-Muji (ISO-639-3-Code), Varietät von Muji (Sprache), Lolo-Sprache der Phù Lá in China

Abkürzung